Il doppio del torneo di tennis Singapore Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Maks Mirny e Eric Taino che hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Mark Woodforde 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Assente
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)

 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Singapore Open 1999